In Trier gibt es fünf aktive Studentenverbindungen, die unterschiedlichen Korporationsverbänden angehören. Die Universität Trier wurde im Jahr 1970 zusammen mit der Technischen Universität Kaiserslautern als zweite rheinland-pfälzische Universität neben der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gegründet. Außerdem existieren in Trier die Hochschule Trier und die Theologische Fakultät.

Aktive Verbindungen

Inaktive und erloschene Verbindungen

Einzelnachweise 

Trierer Verbindungen
!